Windows Vista Home Basic Edition N är en version av operativsystemet Windows Vista, skapat för Europa. Detta kan ha att göra med att EU låtit vitesförlägga Microsoft då man ansett Microsoft hindra konkurrenter på ett sätt som strider mot konkurrensreglerna.

Skillnaden i N-versionerna är att "Media Player 10" inte är inkluderat och att inga mediaspelarrelaterade teknologier heller är förinstallerade.

Detta anser många är bra eftersom det finns en stor mängd andra mediaspelare. Dock anser samma kategori att man även borde ha uteslutit webbläsaren eller gjort denna valfri.

Externa länkar
Windows Vista Home Basic Edition N

Microsoft Windows